Klinčići, začin
 Kruševo (Olovo, BiH), naselje u općini Olovo, BiH